Xaba ist der Familienname der folgenden Personen:

 Glenrose Xaba (* 1994), südafrikanische Leichtathletin
 Makhosazana Xaba (* 1957), südafrikanische Schriftstellerin
 Nama Xaba (* 1997), südafrikanischer Rugbyspieler
 Nelisiwe Xaba, südafrikanische Tänzerin und Choreographin
 Sibusile Xaba (* 1984), südafrikanischer Musiker
 Langa kaXaba († ≈1805), König der Ndwandwe